Futch peut se référer à :
Eddie Futch, boxeur américain
Futch, un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden
 Une lesbienne, qui possède des traits dits "masculins", mais revendique d'autres traits attribués aux femmes (vêtements, attitudes, gestuelles, etc)